Список серий американского телесериала-антологии в жанре хоррор-триллера «Американская история ужасов», созданного и спродюсированного Райаном Мёрфи и Брэдом Фэлчаком. Премьера сериала состоялась 5 октября 2011 года на телеканале FX.

Первый сезон был сосредоточен на семействе Хармонов, которые переезжают из Бостона в Лос-Анджелес, чтобы начать новую жизнь, и поселяются в старинном отреставрированном особняке, не представляя, что его предыдущие жильцы так и не нашли покоя после смерти. Второй сезон рассказывает совершенно другую историю — действие разворачивается вокруг журналистки, которая приехала в психбольницу для душевнобольных преступников в надежде отснять репортаж о новоприбывшем маньяке «Кровавый лик», беспощадно убивавшем случайных женщин. Как оказалось, настоящий маньяк вовсе не был заключен в лечебницу, а гулял на свободе, и более того, в качестве своей новой жертвы он выбрал Лану. В третьем сезоне речь идет о шабаше ведьм, замаскированного под элитный пансион для «одаренных» девушек, который пытается защитить последних представительниц этого вида от вымирания. Сюжет четвёртого сезона вращается вокруг одного из последних «Цирков уродов» в 1950-х годах. Пятый сезон показывает нам жизнь работников и постояльцев отеля «Кортез», а так же следователя, который расследует дело маньяка десяти заповедей. Действия шестого сезона происходят на одноимённом острове в 2016 году и сосредотачиваются на паранормальных явлениях, происходящих в изолированном фермерском доме.

В октябре 2016 года сериал был продлен на седьмой сезон, премьера состоялась в сентябре 2017. В январе 2017 года сериал был продлен еще на два сезона, восьмой и девятый.

Обзор сезонов

Список серий

Сезон 1: Дом-убийца (2011)

Сезон 2: Психбольница (2012–13)

Сезон 3: Шабаш (2013–14)

Сезон 4: Фрик-шоу (2014–15)

Сезон 5: Отель (2015–16)

Сезон 6: Роанок (2016)

Сезон 7: Культ (2017)

Сезон 8: Апокалипсис (2018)

Сезон 9: 1984 (2019)

Сезон 10: Двойной сеанс (2021)

Сезон 11: Нью-Йорк (2022)

Примечания

Ссылки 
 
 «Американская история ужасов» на сайте TV.com